Dit is een lijst van alle afleveringen van de televisieserie Power Rangers.

Mighty Morphin Power Rangers 
Serie liep van: 1993-1995

Seizoen 1 
Afleveringen: 60

Seizoen 2 
Afleveringen: 52

Seizoen 3 
Afleveringen: 33

Mighty Morphin Alien Rangers 
Miniserie liep van: 1996

Afleveringen: 10

Power Rangers: Zeo 
Serie liep van: 1996
Afleveringen: 50

Power Rangers: Turbo 
Serie liep van: 1997
Afleveringen: 45

Power Rangers: In Space 
Serie liep van: 1998
Afleveringen: 43

Power Rangers: Lost Galaxy 
Serie liep van: 1999
Afleveringen: 45

Power Rangers: Lightspeed Rescue 
Serie liep van: 2000
Afleveringen: 40

Power Rangers: Time Force 
Serie liep van: 2001
Afleveringen: 40

Power Rangers: Wild Force 
Serie liep van: 2002
Afleveringen: 40

Power Rangers Ninja Storm 
Serie liep van: 2003
Afleveringen: 38

Power Rangers: Dino Thunder 
Serie liep van: 2004
Afleveringen: 38

Power Rangers: SPD 
Serie liep van: 2005
Afleveringen: 38

Power Rangers: Mystic Force 
Serie liep van: 2006
Afleveringen: 32

Power Rangers: Operation Overdrive 
Serie liep van: 2007

Afleveringen: 32

Power Rangers: Jungle Fury 
Serie werd uitgezonden in 2008

Afleveringen: 32

Power Rangers: R.P.M. 
Serie werd uitgezonden in 2009

Afleveringen: 32

Power Rangers
Power Rangers, Lijst van afleveringen van